@ — символ.
 Равлик — тварина.
 Равлик Іван — Керівник відділу контррозвідки Крайового військового штабу ОУН.
 Партизанський загін «Равлики»
 Туманність Равлик